José Valladares puede referirse a:

 José Sarmiento Valladares (1643 - 1708), conde, duque y virrey español;
 José Francisco Valladares (1962 - ), entrenador hondureño;